Lekkoatletyka na Igrzyskach Wspólnoty Narodów w 1982 – zawody lekkoatletyczne, które były rozgrywane na QE II Stadium w Brisbane w Australii.

Rozegrano 23 konkurencje męskie i 16 kobiecych. Po raz pierwszy kobiety rywalizowały w biegu na 400 metrów przez płotki, a także w siedmioboju rozgrywanym zamiast pięcioboju.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Bibliografia 
 
 

Igrzyska Wspólnoty Narodów 1982
1982 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Australii
1982